EBS steht für:

 EBS Public Transportation, ein niederländisches Busunternehmen
 EBS-Stereosystem, eine besondere Mikrofonanordnung für Äquivalenzstereofonie
 EBS Sweden, schwedischer Bassverstärker-Hersteller
 EBS Universität für Wirtschaft und Recht, private Universität in Hessen

 Ebermannstadt, Kfz-Kennzeichen in den Landkreisen Bayreuth, Forchheim und Kulmbach
 Edinburgh Business School, eine Graduate School der schottischen Heriot-Watt University
 Korea Educational Broadcasting System, staatliche südkoreanische Rundfunkanstalt
 Elastic Block Store, Block Storage-Dienst für die Verwendung mit Amazon EC2
 Electronic Broking Services, eine Plattform zur Abwicklung des Interbanken-Devisenhandels
 Elektronisches Bremssystem, ein Bremsassistenzsystem für Nutzfahrzeuge
 Emergency Breathing System, siehe Oktopus (Tauchen)
 English Baroque Soloists, englisches Kammerorchester
 Entsorgungsbetriebe Simmering, Wiener Entsorgungsunternehmen
 Epidermolysis bullosa simplex, eine erbliche Hautkrankheit
 Equivalent Barrier Speed, eine Vergleichsgröße in der Unfallrekonstruktion, siehe Energy Equivalent Speed
 Erfurter Bahnservice, eine private Bahngesellschaft
 Ersatzbrennstoff, aus Abfällen gewonnener Brennstoff
 Ethylene bis(stearamide), eine wachsartige chemische Verbindung
 European Business School Paris, eine internationale Wirtschaftshochschule und eine der führenden Grandes Ecoles in Frankreich
 European Business Summit, ein europäischer Wirtschaftsgipfel in Brüssel
 Webster City Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Webster City (Iowa), Hamilton County (Iowa), Iowa

E.B.S. steht für:
 Ernst Bauermeister & Söhne, eine ehemalige deutsche Motorrad- und Klein-Kfz-Marke

EbS steht für:
 Europe by Satellite, der Fernseh- und Radiodienst der Europäischen Union

Abkürzung